Maitum steht für:

 Maitum, eine Stadt auf den Philippinen
 einen Bahnhof der Inlandsbahn in Nordschweden. Der zugehörige Ort in der Nähe von Jokkmokk wird zumeist Majtum geschrieben.